Montgelas ist der Familienname folgender Personen:

 Montgelas (Adelsgeschlecht), ein ursprünglich aus Savoyen stammendes bayerisches Adelsgeschlecht
 Ludwig de Garnerin von Montgelas (1814–1892), bayerischer Diplomat, Sohn von Maximilian von Montgelas
 Maximilian von Montgelas (1759–1838), Minister unter dem Kurfürsten und späteren König Maximilian I. von Bayern
 Maximilian von Montgelas (General) (1860–1938), deutscher General der Infanterie, Diplomat, und Historiker
 Pauline von Montgelas (1874–1961), Frauenrechtlerin, Ehefrau von Max
 Rudolf-Konrad Graf von Montgelas Freiherr von der Heydte (1939–2015), deutscher Landwirt, Kaufmann und Stifter

 Philipp Graf Montgelas (* 1969), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Montgelas’sche Zählung
 Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium in Vilsbiburg